Байжуманов:
 Байжуманов, Абдугали (1912 — ?) — старший машинист котельного цеха Карагандинской ТЭЦ, Герой Социалистического Труда (1966).
 Байжуманов, Аскар (род. 1939) — депутат Верховного Совета Республики Казахстан XIII созыва, главный хирург Тургайского областного отдела здравоохранения.